Не путать с Иверской церковью на Офицерской улице в районе Пристань и Иверской часовней
И́верская це́рковь — утраченный православный храм в Харбине, располагавшийся в 1907—1946 годах в Госпитальном городке, а с 1949 года до закрытия на Канатной улице в Славянском городке.

История 
С инициативой строительства храма в Госпитальном городке для нужд военного госпиталя выступил капитальный Заамурского округа Пограничной стражи Феофан Ильич Курмей. 24 декабря 1907 года благочинный Харбинского духовенства протоиерей Леонтией Пекарский совершил освящение храма. В 1910 году была открыта должность штатного священника.

Эта первая церковь сгорела 9 января 1922 года. Сохранились лишь одна большая Иверская икона Божией Матери и богослужебные книги. Уже в конце января того же года трудами и энергией священника Илии Архангельского, С. И. Михайлова и С. Ф. Лапаева церковь с одним престолом во имя Иверской иконы Божьей Матери (престольный праздник — 31 марта) была открыта вновь в бараке военного лазарета № 2. Церковь была бедна утварью и облачением. Священник Николай Падерин в своих воспоминаниях о церковной жизни Харбина относит Иверскую церковь в Госпитальном городке к церквям, которые имели «обычное приходское назначение как очаги духовной жизни».

В 1946 году по требованию властей храм был закрыт, а его здание использовано для госпиталя. В конце 1940-х годов в Славянском городке на отдалённой Канатной улице было сооружено третье здание храма. Настоятелем прихода в этот период был архимандрит Филарет (Вознесенский), который совершал богослужения для малочисленного прихода до 1956 года, когда храм был закрыт в связи с переходом архимандрита Филарета в Скорбященский храм Дома Милосердия.

Клир 

настоятели
 Иаков Воскресенский (1910—1918)
 Илия Архангельский (1918—1922)
 Мефодий (Шлемин) (1922—1925)
 Валентин Низковский (1925—1929)
 Петр Алейников (1929—1930)
 Николай Колчев (2 декабря 1930 — 1935)
 Владимир Светлов (1935—1938)
 Дмитрий Лавров (1939—1944)
 Филарет (Вознесенский) (1949—1956)

сверхштатные священники
 Петр Рождественский (1922)
 Иннокентий Серышев (1922)
 Константин Коровин (1922—1923)
 Павел Любимов (1923—1924)
 Тимофей Элизен (1927—1929)
 Иоанн Черёмухин (1930)
 Василий Быстров (1931)
 Николай Писарев (1929—1932)
 Петр Алейников (1940—1942)

диаконы
 Алексий Чермных (1920—1923)
 Михаил (1923 — ранее 1930)
 Александр Никольский (1940—1941)

Примечания

Литература 
 

Православные храмы Харбина
Харбинская и Маньчжурская епархия
Харбин